Влади́мир Шмелёв:
 Шмелёв, Владимир Александрович (1913—1976) — советский хозяйственный руководитель, Герой Социалистического Труда.
 Шмелёв, Владимир Константинович (род. 1946) — советский спортсмен по современному пятиборью, олимпийский чемпион.